Melendiz ist die Bezeichnung für:

 Melendiz (Musiker), den Musiker Volkan Melendiz
 Melendiz (Fluss), einen Fluss in der Türkei
 Melendiz Dağı, einen Berg in der türkischen Landschaft Kappadokien.